Биченко — українське прізвище.

Персоналії 
 Биченко Георгій Степанович (1900—1942) — Ректор Львівського університету (1940—1941).
 Биченко Микола Іванович (нар. 1953) — народний депутат України 2-го скликання.
 Биченко Нінель Антонівна (1927—2022) — викладач кафедри театрального мистецтва КНУКіМ та КНУТКіТ ім. І. К. Карпенко-Карого. Художній керівник Театру «Гайдамаки XXI ст.». Заслужений діяч мистецтв України (2003). Лауреат театральної премії «Київська пектораль» (2017) за внесок у розвиток театрального мистецтва.
 Биченко Олексій Олексійович (* 1993) — солдат Збройних сил України, кавалер ордена «За мужність».
 Биченко Олексій Юрійович (нар. 1988) — український та ізраїльський фігурист, учасник зимових Олімпійських ігор 2014 у Сочі.
 Биченко Павло Миколайович — старший солдат Збройних сил України, що загинув у ході російського вторгнення в Україну у 2022 році.

Див. також 
 Биченкова Інна Валентинівна (нар. 1941) — радянський, український художник. Заслужений художник України (2003).
 Биченюк Галина Йосипівна — українська поетеса; літературний редактор. Член Національної спілки письменників України (1996).
 Биченок

Примітки 

Українські прізвища